Frontschwein steht für:
 Frontschwein, Personenbezeichnung beim Militär
 Frontschwein (Album), Album der Band Marduk (2015)

Siehe auch:
 Frontschweine, Konsolen- und Computerspiel (2000)